Vadencourt ist der Name zweier nordfranzösischer Gemeinden:

 Vadencourt (Aisne)
 Vadencourt (Somme)